Die Liste der Zuflüsse der Kyll enthält eine Auswahl von Zuflüssen der Kyll (flussabwärts betrachtet).

→ zur weniger umfangreichen Liste im Abschnitt Einzugsgebiet und Zuflüsse des Artikels Kyll

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Kyll
!Kyll